Sladža se može odnositi na:
 Nadimak pevačice Slađane Delibašić. 

 Žargonski izraz za sladoled.

Reference